Ахсу́:
 Ахсу — город в Азербайджане
 Ахсу — река в Азербайджане
 Ахсу — перевал в Азербайджане
 Ахсу — село в Казбековском районе Дагестана
 «Ахсу» — футбольный клуб в Азербайджане